Albert Giger (1946-2021), fondeur suisse
 
 Fabian Giger (né en 1987), coureur suisse spécialiste de VTT cross-country
 Fabrice Giger (né en 1965), éditeur de bande dessinée et producteur suisse de films
 Hans Ruedi Giger (1940-2014), plasticien, graphiste, illustrateur, sculpteur et designer suisse
 Josef Giger (1847-1921), hôtelier, réalisateur de l’Hôtel Waldhaus de Sils-Maria aux Grisons (Suisse)
 Paul Giger (né en 1952), compositeur et violoniste suisse

Voir aussi
 Geiger

Patronyme germanique